Das Podium war eine Vereinigung von Künstlern aller Fakultäten, welche im Jahr 1932 von Heinrich Steiner und Ernst Hannes Brauer gegründet wurde. Viele – auch jüdische – Künstler fanden dort eine Bühne und konnten sich austauschen.

Unter der künstlerischen Leitung von Heinrich Steiner, Ernst Hannes Brauer, Leontine Sagan und der Bühnenbildnerin Nina Tokumbet fand am 26. Januar 1932 die erste Vorstellung statt. Veranstaltungsort war der Blaue Saal des Eden Hotels in der Budapester Straße 35 in Berlin.

Manche musikalische und literarische Beiträge wurden im Rundfunk übertragen. Mitwirkende neben Heinrich Steiner waren u. A. Franz Osborn, Ewied Asdor, die Schauspielerin und Rezitatorin Charlotte Bretsch, Roman Totenberg, Leonid Kreutzer, die Sängerin Lucie Manén und andere. Die Associated Press veröffentlichte einige Fotos. Die Nationalsozialisten beendeten später dieses weltoffene Projekt.

Einzelnachweise 

Kunstverein (Berlin)
Gegründet 1932